Галерија – простор за излагање уметничких дела.
 Галерија (архитектура) издужена просторија ентеријера палата и дворана.